Ore City — cidade do Texas
Rio Ore (Inglaterra)

Desambiguações de topônimos